Держава — соціальний інститут, що здійснює управління суспільством.
 Суверенна держава — політичне утворення з визначеною територією, економікою і політичною владою.
 Держава — форма умовного землеволодіння в часи Великого князівства Литовського.
 Держава — один з християнських символів авторитету правителя, використовуваний в Середньовіччі.

Див. також 
 Місто-держава — незалежне або автономне утворення, території якого складаються з міста, і на це утворення не поширюється вплив іншого місцевого самоврядування.
 Держава (книга Франца Оппенгеймера)